

Patronymes 
Oustinov (masculin ; ), Oustinova (féminin ; ) est un nom de famille russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Aleksandr Oustinov, boxeur russe ;
 Alexandre Oustinov, photographe russe ;
 Anna Ustinova, athlète kazakhe ;
 Daria Ustinova, nageuse russe ;
 Dmitri Oustinov, ministre de la défense de l'Union soviétique de 1976 à 1984 ;
 , biologiste, sculpteur et chanteur franco-suisse, fils de Peter Ustinov et de sa seconde épouse Suzanne Cloutier ;
 Jona von Ustinov, espion allemand puis britannique d'origine russe, père du suivant ;
 Natalya Ustinova, nageuse soviétique ;
 Peter Ustinov, acteur britannique ;
 , évêque de l'Église orthodoxe russe en émigration ;
 Vladimir Oustinov, ministre de la justice de la fédération de Russie de 2006 à 2008.

Toponyme 
 Oustinov, nom de la ville d'Ijevsk entre  1975 et 1987 ;
 Ustinov College, de l'université de Durham en Angleterre.

Patronyme russe